Black Swan (englisch für „schwarzer Schwan, Trauerschwan“) steht für:

 Black Swan, amerikanischer Psychothriller von Darren Aronofsky (2010)
 Black Swan (Band), eine irisch-US-amerikanische Hardrock-Band
 Black-Swan-Klasse, britische Militärschiffsklasse
 Black Swan Project, kommerzielles Schatzsucheprojekt
 The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Originaltitel von Der Schwarze Schwan (Nassim Nicholas Taleb), Buch von Nassim Nicholas Taleb (2007)
 Black Swan  (Risiken), metaphorischer Begriff der vorausschauenden Risikoanalyse für unerwartete und unwahrscheinliche zukünftige Ereignisse mit enormen Auswirkungen. (vgl.: auch Wild Card) 

Siehe auch:
 Black Swan Records
 Schwarzer Schwan (Begriffsklärung)